Перемога () — село на Украине, находится в Хмельникском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521485803. Население по переписи 2001 года составляет 618 человек. Почтовый индекс — 22134. Телефонный код — 4342.
Занимает площадь 18,156 км².

В селе действует храм Архистратига Божьего Михаила Казатинского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

История 
 В 1945 г. Указом Президиума ВС УССР село Вуйна переименовано в Перемогу.

Адрес местного совета 
22134, Винницкая область, Хмельникский р-н, с. Перемога, ул. Красноармейская, 27

Примечания

Ссылки 
 Перемога на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Казатинского района